Горнунг — прізвище.

 Збігнев Горнунг — польський дослідник історії мистецтва.
 Юзеф Горнунг — польський архітектор, художник.